Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1986
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1986